Marydół – wieś w województwie wielkopolskim, w powiecie ostrzeszowskim, w gminie Ostrzeszów
 Marydół – osada leśna w województwie wielkopolskim, w powiecie ostrzeszowskim, w gminie Ostrzeszów